Plusieurs groupes parlementaires français portent le nom de groupe socialiste (SOC) :
 le groupe socialiste à l'Assemblée nationale ;
 le groupe socialiste au Sénat ;
 le groupe socialiste au Conseil de l'Europe.

Sous la Troisième République, il existe depuis 1886 un groupe parlementaire socialiste, le groupe ouvrier, également appelé « groupe socialiste » dès 1888.